Herzenskämpfe ist der Titel von

Herzenskämpfe (Roman, 1893), Roman 1893 des Autors Ernst Zahn
Der neue Ekkehard. Herzenskämpfe, Erzählung von 1902 des Autors Heinrich Köhler
Herzenskämpfe (1912), deutscher Stummfilm. Regie August Blom
Herzenskämpfe (Roman, 1919), Roman von 1919 der Autorin Hedda von Schmid
Herzenskämpfe. Roman einer jungen Ehe, Roman von 1948 der Autorin Anna Hottner-Grefe